National Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 National Theater (Texas), ID-Nr. 93000565
 National Theater (Virginia), ID-Nr. 03000188

Siehe auch:
 National Theatre Live, Theateraufzeichnungen für Kinos in aller Welt
 Royal National Theatre in London